1-е Засеймье — село в Мантуровском районе Курской области России.
 2-е Засеймье — село в Мантуровском районе Курской области России.